Leonesa steht für:
 Cultural Leonesa, Fußballverein aus León, Region Kastilien und León, Spanien
 La Leonesa, Hauptstadt des Departamento Bermejo, Provinz Chaco, Argentinien